Persaios () ist:

 Persaios von Kition, Schüler des Stoikers Zenon von Kition aus dem 3. Jahrhundert v. Chr.
 Persaios (Bildhauer), griechischer Bildhauer aus dem 3. Jahrhundert v. Chr.
 in der griechischen Mythologie eine Namensform des Perses (Titan)